Plutarco Elías Calles kan syfta på

Personer
 Plutarco Elías Calles, Mexicos president 1924-28

Geografi

Mexiko 

 Plutarco Elías Calles, Tamaulipas, Bustamante, 
 Plutarco Elías Calles, Sonora, Caborca, 
 Plutarco Elías Calles, Tabasco, Centro, 
 Plutarco Elías Calles, Michoacán de Ocampo, Salvador Escalante, 
 Plutarco Elías Calles, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar